Барра () — населённый пункт и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Вали-Сан-Франсискану-да-Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Барра. Население составляет 47 410 человек на 2006 год. Занимает площадь 12 299 км². Плотность населения — 4,2 чел./км².

История 
Город основан 16 июня 1873 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 66.525.167,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 1.403,18 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,586 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории BShW.

Муниципалитеты штата Баия